Коараз може да се односи на:

 Коараз (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Коараз (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи